Ниман — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Ниман, Август Вильгельм Отто (1839—1919) — немецкий писатель—беллетрист. 
 Ни́ман, Альберт (1831—1917) — немецкий артист оперы.
 Ниман, Вальтер — немецкий композитор, музыковед, музыкальный критик и преподаватель.
 Ниман, Ифра — английский скрипач и музыкальный педагог.
 Ниман, Лерой (; 1921—2012) — американский художник.
 Ни́ман, Роман Вильгельмович (1881—1951) — эстонский художник.
 Ниман, Фёдор Августович (1860—1936) — гобоист, дирижёр, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1929).
 Ниман-Штирнеман, Гунда (род. 1966) — немецкая конькобежка, трёхкратная олимпийская чемпионка/

Другое 
 Ниман — река в России, приток Буреи.

См. также 
 Найман
 Нейман